

Lit 
 lit – pierwiastek chemiczny
 lit – miasto w Szwecji
 lit – waluta litewska
 lit – żargonowe określenie węglanu litu, który jako lek jest stosowany w leczeniu afektywnej choroby dwubiegunowej
 Lit – imię krasnoluda z mitologii nordyckiej
 Lit – amerykański zespół muzyczny, przedstawiciel rocka alternatywnego
 lit. – skrót oznaczający język litewski

LIT 
 ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa

Zobacz też 
 Lit-Bieł - Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad
 Lit-et-Mixe – miejscowość we Francji